A Latvijas Televīzija é uma rede de televisão pública da Letónia. A emissora é sustentada por um fundo do governo do país e por anúncios comerciais. foi criada em 6 de novembro de 1954.

Canais de televisão públicos
Redes de televisão da Letônia
Canais de televisão fundados em 1954